Ayía Kiriakí kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Agía Kyriakí (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Agía Kyriakí (ort i Grekland, Epirus), Nomós Prevézis, 
 Agía Kyriakí (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Kilkís, 
 Agía Kyriakí (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Kastoriás, 

Robotskapade Greklandförgreningar